Леонид Фадеев:
* Фадеев, Леонид (наст. имя Леонид Яковлевич Гендель, род. 1944) — советский и российский поэт-песенник.
 Фадеев, Леонид Герасимович (род. 1935) — советский поэт.
 Фадеев, Леонид Фёдорович (род. 1938) — советский и российский государственный деятель и поэт.